— стадион, расположенный в городе Маэбаси, префектура Гумма, Япония. Является домашней ареной клуба Джей-лиги «Зеспа Кусацу». Стадион вмещает 10 050 зрителей и был открыт в марте 1951 года.

История 
Стадион был открыт в 1951 году. В 2006 он был реконструирован, чтобы соответствовать требованиям к стадионам Джей-лиги.

Кроме футбольных матчей на стадионе проводятся легкоатлетические соревнования.

Транспорт 
 Линия Рёмо: станция Маэбаси — автобусные маршруты и такси.

Ссылки 

 Гид по стадионам на сайте Джей-лиги 
 Информация о стадионе 

Футбольные стадионы Японии
Стадионы Джей-лиги